Флаг муниципального образования Динско́е сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 2 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4793.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух неравных горизонтальных полос в соотношении 1:2, верхней — малиновой, несущей посредине жёлтый лапчатый (уширенный) крест и нижней — синей (голубой), несущей белое с жёлтыми элементами изображение оленя пронзённого жёлтой стрелой, из герба сельского поселения. На границе полос расположена жёлтая, в таковых же ножнах, казачья шашка, рукоятью к свободному краю полотнища и обухом вверх».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Золотой лапчатый крест один из символов запорожских казаков, в сочетании с казачьей шашкой является символом черноморских казаков, составивших основу Динского сельского поселения. Золотой цвет креста символизирует верность, славу и заслуги жителей поселения. Крест также является символом христианства.

Малиновый цвет (пурпур) — это цвет запорожского (черноморского) казачества — первых поселенцев на территории района. Также этот цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, превосходства, достатка, а также сельского хозяйства, хлеба и солнечного света.

Лазурь (синий, голубой цвет) символизирует безупречность, добродетель, волю, а также это цвет донских казаков, образовавших на Запорожье Динской (Донской) курень, впоследствии переселившийся со всеми черноморцами на Кубань, о данном факте говорит и изображение серебряного оленя, с золотыми рогами и копытами, пронзённого золотой стрелой — одна из эмблем донских казаков.

Золотая шашка символизируют доблесть казаков. То, что шашка в ножнах говорит о миролюбии динчан, а её расположение (пересечение полотнища на пурпур и лазурь) подчёркивает то, что динчане являются потомками как донских, так и запорожских казаков.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением шашки